Tränkbach, Tränkbächle, Tränkbächlein und Tränkibach sind Gewässernamen und -namensbestandteile:

 Kühtränkbach (Horngraben), linker Oberlauf des Horngrabens, der über den Sendelbach in den Main-Donau-Kanal (rechter Regnitzarm) in der kreisfreien Stadt Bamberg, Oberfranken, entwässert
 Schmietränkbach, rechter Zufluss des Zaisersweiher Bachs in Zaisersweiher, Stadt Maulbronn, Enzkreis, Baden-Württemberg, der in die Metter mündet
 Süßtränkbach, rechter Zufluss des Roten Mains beim Hörhof der Stadt Creußen, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Tränkbach oder Trenkbach, rechter Zufluss der dort noch Böse Schleuse genannten Schleuse bei Frauenwald, Stadt Ilmenau, Ilm-Kreis, Thüringen
 Tränkbach oder Dorfbach (Elbbach), rechter Zufluss des Elbbachs (zur Lahn) in Niederhadamar, Stadt Hadamar, Landkreis Limburg-Weilburg
 Tränkbach (Haufenmühlbach), rechter Zufluss des Schönbachs bei Oberried, Gemeinde Drachselsried, Landkreis Regen, Bayern, der über den Haufenmühlbach und den Asbach in den Schwarzen Regen entwässert
 Tränkbach (Hegbach), teils auch Tränkebach, rechter Zufluss des Hegbachs oder Heegbachs oberhalb von Mörfelden (Mörfelden-Walldorf) beim Bornbruchsee, Kreis Groß-Gerau, Hessen
 Tränkbach (Klammleitenbach), rechter Zufluss des Klammleitenbachs bei der Ortschaft Hinterreith, Markt Unterweißenbach, Bezirk Freistadt im Mühlviertel, Oberösterreich, der über die Große Naarn in die Naarn entwässert
 Tränkbach (Leimbach), rechter Zufluss des Leimbachs bei Horrenberg, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Tränkbächle, rechter Zufluss des Hirschbachs in Löschenhirschbach, Stadt Neuenstein, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Tränkbächlein, rechter Zufluss der Fränkischen Rezat nach Mitteldachstetten, Gemeinde Oberdachstetten, Landkreis Ansbach, Bayern
 Tränkibach, anderer Name des Wyssbachs, rechter Zufluss der Langete in Lotzwil, Verwaltungskreis Oberaargau, Kanton Bern
 Vogeltränkbach, rechter Zufluss der Rauhen Ebrach beim Gut Waldschwind, Gemeinde Rauhenebrach, Landkreis Haßberge, Bayern

Siehe auch:
 Trankbach, linker Zufluss der Bibert in Ebersdorf, Markt Dietenhofen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Tränkebach
 Tränkgraben